Murphy puede referirse a:

Antroponimia 
 Murphy, apellido irlandés.

Personas 
 Anna Maria Murphy (1989-), música y cantora suiza.
 Antony Murphy (1982-), futbolista irlandés.
 Antony Murphy (1956-), pintor irlandés.
 Arthur Murphy (1727-1805), actor irlandés.
 Audie Leon Murphy (1925-1971), actor estadounidense.
 Brian Murphy (1983-), futbolista irlandés.
 Brittany Murphy (1977-2009), actriz y cantante estadounidense.
 Buddy Murphy (1988-), exluchador profesional de la WWE 
 Calvin Jerome Murphy (1948-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Cillian Murphy (1976-), actor irlandés.
 Charles Quinton Murphy (1959-2017), actor y escritor estadounidense.
 Charlie Murphy (1988-), actriz irlandesa.
 Colleen Murphy (1954-), director de cine y dramaturgo canadiense.
 Carolyn Murphy (1973-), supermodelo estadounidense.
 Daniel Benjamin Murphy (1977-), exfutbolista inglés.
 Daniel David "Dan" Murphy (1962-), músico estadounidense.
 Daniel Joseph Murphy (1922-2001), militar estadounidense.
 Daryl Murphy (1983-), futbolista irlandés.
 David Paul Murphy (1984-), futbolista inglés.
 Don Murphy (1967-), director de cine y actor estadounidense.
 Edward Aloysius Murphy (1918-1990), ingeniero aeroespacial estadounidense.
 Edward Murphy (1836-1911), político estadounidense.
 Edward Regan Murphy (1961-), actor y humorista estadounidense.
 Edmund Murphy (1828-1866), médico y botánico irlandés.
 Elliott James Murphy (1949-), cantautor, novelista, y periodista estadounidense.
 Emily Murphy (1868-1933), jurista y escritora canadiense.
 Erik Murphy (1990-), jugador de baloncesto estadounidense-finlandés.
 Geoff Murphy (1946-), cineasta neozelandés.
 George Lloyd Murphy (1992-), actor y político estadounidense.
 Gillian Murphy (1979-), bailarina de ballet estadounidense.
 Hickman Charles Murphy (1902-1968), investigador estadounidense.
 James Franklin Murphy (1967-), guitarrista estadounidense.
 Jay Dennis Murphy (1962-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 John Benjamin Murphy (1857-1916), médico estadounidense.
 John Murphy (1786-1841), político estadounidense.
 John Murphy (1965-), compositor inglés.
 John Murphy (1984-), ciclista profesional estadounidense.
 Jordi Murphy (1991-), jugador de rugby irlandés.
 José Murphy y Meade (1774-1841), político español.
 Joseph Murphy (1898-1981), escritor y religioso irlandés.
 Kevin Marquis Murphy (1990-), jugador de baloncesto estadounidense.
 Kyle Murphy (1991-), ciclista estadounidense.
 Luke John Murphy (1989-), futbolista Inglés.
 Napoleon Murphy Brock (1945-), instrumentista y cantante estadounidense.
 Margaret Murphy !959-), escritora británica.
 Mark Murphy (1932-2015), cantante estadounidense de jazz.
 Peter Murphy, (1922-1975), futbolista británico
 Peter Murphy (1957-), vocalista británico.
 Ricardo López Murphy (1951-), economista y político argentino.
 Robert Cushman Murphy (1887-1973), ornitólogo, biólogo, y cartógrafo estadounidense.
 Róisín Marie Murphy (1973-), cantante, modelo, y actriz anglo-irlandesa.
 Rose Murphy (1913-1989), cantante y pianista estadounidense.
 Rosemary Murphy (1925-2014), actriz estadounidense.
 Ryan Patrick Murphy (1965-), productor y director de cine estadounidense.
 Stephen Murphy, ex agente estadounidense de la DEA
 Sean Gordon Murphy, animador e historietista estadounidense.
 Tab Murphy, guionista y director de cine estadounidense.
 Troy Brandon Murphy (1980-), jugador estadounidense de baloncesto.
 Walter Anthony Murphy, Jr. (1952-), pianista y compositor estadounidense.
 William Parry Murphy (1892-1987), médico estadounidense.

Casos de patronímicos compuestos 
 Cormac Murphy-O'Connor (1932-), religioso cristiana de nacionalidad británica.
 Marie-Louise O'Murphy (1737-1815), cortesana francesa, amante del rey Luis XV de Francia.

Personajes de ficción 
 Personaje de Los Simpson.
 Murphy Brown, periodista exalcohólica en una serie de televisión estadounidense con el mismo nombre.

Cultura 
Ley de Murphy, explicación popular para explicar infortunios en todo tipo de ámbitos;

Literatura 
 La ley de Murphy, libro del escritor Arthur Bloch.
 Murphy, novela de Samuel Beckett.

Cinematografía, televisión 
 La ley de Milo Murphy, serie animada de televisión estadounidense.
 La ley de Murphy, película de acción estadounidense.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Murphy (Santa Fe), localidad argentina.

Estados Unidos 
 Murphy (Carolina del Norte), pueblo.
 Murphy (Misuri), lugar designado por el censo.
 Murphy (Texas), ciudad.

Miscelánea 
 Signo de Murphy, un signo clínico (medicina).